Zaton je název pro tři letoviska v Chorvatsku:
 Zaton (Nin) – letovisko severozápadně od Zadaru
 Zaton (Šibenik) – letovisko severovýchodně od Šibeniku u Šibenického zálivu, do kterého ústí řeka Krka
 Zaton (Dubrovník) – letovisko severozápadně od Dubrovníku

Podobné názvy 
 Zátoň
 Zaton Doli
 Zaton Obrovački

Externí odkazy